Das Mixed der Weltmeisterschaften im Doppel und Mixed 1997 im Squash wurde vom 11. bis 14. Dezember 1997 ausgetragen.

Im Endspiel standen sich die topgesetzten Paarungen Cassie Jackman und Chris Walker aus England sowie Liz Irving und Dan Jenson aus Australien gegenüber. Irving und Jenson gewannen die Partie mit 15:9 und 15:12 und wurden so die ersten Squash-Weltmeister im Mixed.

Das Teilnehmerfeld bestand aus zehn Doppelpaarungen, die im K.-o.-System den Sieger ausspielten. Die beiden besten Doppel wurden gesetzt.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Anmerkungen 

1997
Squashturnier 1997
Squashturnier in Hongkong